Artistes et Modèles peut faire référence à :
 Artistes et Modèles (Artists and Models), un film américain réalisé par Raoul Walsh, sorti en 1937.
 Artistes et Modèles (Artists and Models), un film américain réalisé par Frank Tashlin et sorti en 1955.